Koriander steht für:

Pflanzenarten:
 Echter Koriander, Coriandrum sativum 
 Langer Koriander, Eryngium foetidum, Mexikanischer Koriander

Pflanzengattungen:
 Koriander (Gattung), Coriandrum

Siehe auch: